Карл IX
 Карл IX (король Франции)
 Карл IX (король Швеции)